43. појединачно првенство САД у шаху одржано је у Чандлеру, Аризона од 23. августа до 12. септембра 1997 год.

Први пут се првенство игра по новом формату. Две групе од по 8 играча играју свако са сваким, те двојица првопласираних из сваке групе играју полуфиналне мечеве, а двојица првопласираних играју меч за титулу. Овај формат је поново коришћен 1998. и 1999. године.

Табеле

Група А

Група Б

Полуфинале

Финале

Референце

Спољашње везе 

 Информација на сајту The Week In Chess (№ 145)
 Информација на сајту The Week In Chess (№ 146)
 Информација на сајту The Week In Chess (№ 147)
 Информација на сајту The Week In Chess (№ 148)
 Информација на сајту The Week In Chess (№ 149)

Првенства САД у шаху
Шаховски турнири
Шах у 1997.